Ра́дченко — украинская фамилия, а также топоним.

Фамилия

А 
 
 
 Радченко, Анна Сергеевна (род. 1978) — российская пианистка.
 Радченко, Артём Олегович (род. 1995) — украинский футболист.

В 
 Радченко, Валерий Павлович (род. 1946) — солист Липецкой филармонии и художник, народный артист России (1997). 
 
 Радченко, Вера Андреевна (1926—1985) — советская колхозница, доярка; Герой Социалистического Труда.

Д—C 
 Радченко, Дмитрий Леонидович (род. 1970) — советский и российский футболист; тренер.
 Радченко, Елена Викторовна (род. 1973) — украинская гандболистка.
 Радченко, Зинаида Фёдоровна (1839—1916) — украинская и белорусская собирательница фольклора.
 
 Радченко, Клавдия Павловна (1925—1997) — украинская советская певица.
 Радченко, Ксения Владимировна (Савельева, Самсонова; род. 1985) — российская волейболистка.
 Радченко, Любовь Николаевна (1871—1962) — российский революционер, меньшевик, публицистка.
 Радченко, Людмила Владимировна (род. 1978) — российская модель, итальянская телеведущая, актриса.
 Радченко, Мария Григорьевна (род. 1989) — российская пловчиха в ластах.
 Радченко, Мария Тимофеевна (1921—1999) — колхозница, Герой Социалистического Труда.
 Радченко, Меланья Артёмовна (1913—1973) — растениевод и животновод, Герой Социалистического Труда.
 
 
 Радченко, Олег Анатольевич (род. 1962) — российский лингвист, германист.
 Радченко, Ольга Александровна — советский геолог и геохимик нефти и газа.
 
 Радченко, Сергей Александрович (род. 1987) — украинский боксёр-профессионал.
 Радченко, Степан Иванович (1869—1911) — революционер, инженер.

Топоним 
 Радченко — исчезнувший хутор в Миллеровском районе Ростовской области России.
 Радченко — посёлок городского типа в Конаковском районе Тверской области России.
 Радченко — платформа Ириновского направления Октябрьской железной дороги.

См. также 
 Братья Радченко
 Радченское
 
 
 Родченко
 Родченков